Piazza Sant'Antonio ad Aranjuez in Spagna
Piazza Sant'Antonio a Sassari
Piazza Sant'Antonio a Trieste